Джордж Коупленд Аулт (; 11 октября 1891, Кливленд — 30 декабря 1948, Вудсток, штат Нью-Йорк) — американский художник-прецизионист.

Биография 
Джордж Аулт родился в богатой семье. Юность провёл в Лондоне, где учился в Школе изящных искусств Слейда и в школе искусств Сент-Джон. После возвращения на родину в 1911 году оставшуюся часть своей жизни художник провёл в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. В личной жизни был неудачен, в 1920-е годы страдал от алкоголизма, в особенности после смерти матери, впавшей в психическое расстройство. Все три брата Дж. Аулта покончили с собой, двое из них — после разорения семьи в результате экономического кризиса 1929 года. Хотя художник и выставлял свои полотна с неизменным успехом, его невротическое психическое состояние в начале 1930-х годов и тяга к одиночеству отдаляли мастера от мира искусства и галеристов. В 1937 году он переезжает в городок Вудсток, штат Нью-Йорк, где затем живёт и работает до самой своей смерти. Здесь Дж. Аулт вторично вступает в брак — с Луизой Джонас. Семья живёт весьма обособленно, в маленьком коттедже без электричества. В этот период художник создаёт свои лучшие произведения, которые, тем не менее, продавались с трудом. В 1948 году Дж. Аулт был найден утонувшим. Смерть была признана самоубийством.

Творческое наследие 
Дж. Аулт рисовал преимущественно в реалистическом стиле, хотя на его творчество и оказали своё влияния такие направления искусства, как кубизм и сюрреализм. Рисовал как масляными красками, так и карандашом, писал также акварелью. Работал иногда совместно с другими художниками-прецизионистами, такими, как Чарльз Шилер и Ральстон Кроуфорд. Ещё при жизни Дж. Аулта его работы были выставлены в таких крупнейших американских музеях, как нью-йоркский Музей американского искусства Уитни и галереей американского искусства Аддисона в Эндовере (штат Массачусетс).

Память 
В 2011 году в Смитсоновском музее американского искусства прошла крупная выставка работ Дж. Аулта.

Литература 
 Ault, Louise (1978). Artist in Woodstock: George Ault, the Independent Years. Dorrance Press. ISBN 0-8059-2550-3
 Lubowsky, Susan (1988). George Ault. New York: Whitney Museum of American Art. ISBN 0-87427-058-8
 Nemerov, Alexander (2011). «To Make a World: George Ault and 1940s America.» Yale University Press. ISBN 0-300-17239-7

Дополнения 
 Биография и избранные работы Дж. Аулта

Художники США XX века
Художники-пейзажисты США
Художники-реалисты
Прецизионизм
Утопившиеся